Selkirk bezeichnet Orte

 Selkirk (Schottland), Stadt in Schottland
 Selkirk (Manitoba), Stadt in Manitoba, Kanada
 Selkirk (Lokomotive), Lokomotivserie der Canadian Pacific Railway
 Fort Selkirk, ehemaliger Handelsposten im Yukon-Territorium
 Selkirk Settlement, historische Bezeichnung für ein Gebiet in Nordamerika
 Earl of Selkirk, Titel der Peerage of Scotland

in den Vereinigten Staaten:
 Selkirk (Kansas)
 Selkirk (Michigan)
 Selkirk (New York)
 Selkirk (Pennsylvania)

Personen:
 Alexander Selkirk (1676–1721), schottischer Seefahrer und Abenteurer, historisches Vorbild für Robinson Crusoe
 George Selkirk (1908–1987), US-amerikanischer Baseballspieler 
 Jamie Selkirk, neuseeländischer Filmeditor
 Patricia Margaret Selkirk (* 1942), australische Biologin und Ökologin

Siehe auch:
 Selkirk Rex, eine Katzenrasse
 Selkirkgebirge, ein Gebirgszug in den kanadischen Rocky Mountains
 Selkirk First Nation, First Nation in Yukon, Kanada
 Alexander Selkirk-Insel
 Lord Selkirk II